

Biologia 
 Acquario – contenitore dove vengono custoditi o allevati i pesci
 Acquario –  vasca per aquariofili che ospita pesci e piante d'acqua dolce
 Acquario – museo della vita acquatica, che si interessa anche di biologia degli ambienti marini e acquatici in generale

Musica 
 Acquario – album di Nini Rosso del 1975
 Acquario – album degli Arti e Mestieri del 1983
 Acquario – album di CoCo del 2019

Cinema e televisione 
 Acquario – talk-show italiano della fine degli anni settanta condotto da Maurizio Costanzo
 Acquario – film del 1996 diretto da Michele Sordillo

Pagine correlate 
 Aquario

Altri progetti